Hennequin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Hennequin
 Antoine Hennequin
 Benjamin Hennequin
 Maurice Hennequin
 Philippe Augustin Hennequin

Franska efternamn